Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Hutchinson () :
 le comté de Hutchinson, situé dans l'État du Dakota du Sud ;
 le comté de Hutchinson, situé dans l'État du Texas.